Siegling ist der Name von

 Ernst Siegling (1891–1954), deutscher Ingenieur, Erfinder, Konstrukteur
 Hans Siegling (1912– unbekannt), deutscher Polizist, Fabrikant und SS-Täter
 Wilhelm Siegling (1880–1946), deutscher Sprachwissenschaftler

Siegling bezeichnet

 Forbo Siegling, 1919 in Hannover gegründeter, international tätiger Hersteller von Transportbändern und Flachriemen aus Kunststoffen

Siehe auch:
 Sieglin